Por Arcola pode estar à procura de:
 Arcola, comuna italiana
 Arcola (Illinois)
 Arcola (Mississippi)
 Arcola (Missouri)
 Arcola (Texas)

Desambiguação